Eudes  peut faire référence à :
 Eudes ( 852-898), roi des Francs ;
 Eudes  de Blois ( 950-996), comte de Blois ;
 Eudes  de Bourgogne ( 1060-1103), duc de Bourgogne ;
 Eudes  de Champlitte ( 1123- 1187), seigneur de Champlitte ;
  (?-1098), comte de la Marche ;
 
 Eudes  de Troyes (?-871), comte de Troyes ;
 Eudes  de Troyes ( 983-1037), comte de Troyes ;
  (?- 1085), comte de Vermandois ;
 Eudes  ( 930-993), margrave de la Marche de l'Est saxonne.
 Eudes Ier de Ronquerolles, seigneur de Ronquerolles, chevalier ayant participé à la cinquième croisade.

Voir aussi